miejscowości
 Zamosze – kolonia wsi Stare Masiewo w Polsce, położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka
 Zamosze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie janowskim, w sielsowiecie Laskowicze
 Zamosze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Mokre
 Zamosze – chutor na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Bostyń
 Zamosze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Mokre

 Zamosze – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Królewszczyzna
 Zamosze  – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Wołkołata
 Zamosze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa
 Zamosze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Podświle
Zamosze – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Uźmiony
 Zamosze  – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawski, w sielsowiecie Kozłowszczyzna
 Zamosze (Zamosze Słobodzkie) – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.
 Zamosze (Zamosze Żarskie) – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ludwinowo.

 inne
 Zamosze – przystanek kolejowy w miejscowości Zamosze, w rejonie baranowickim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi.
 Zamosze – przystanek kolejowy w miejscowości Zamosze, w rejonie głębockim, w obwodzie witebskim, na Białorusi. Leży na linii Połock – Mołodeczno